Rus este un nume de familie românesc care se poate referi la:
Adrián Rus (n. 1996), fotbalist român și maghiar
Alin Rus (n. 1975), fotbalist român
Călin Rus (n. 1970), politician român
Cristina Rus (n. 1981), cântăreață română
Daniela L. Rus (n. 1963), roboticiană româno-americană
Emil Rus (n. 1942), politician român
Gheorghe Rus (1872-?), agricultor român
Ioan Rus (n. 1950), politician român
Ioan Rus (n. 1955), politician român
Ioan Aurel Rus (n. 1958), preot român
Iosif Rus (n. 1936), general român, fost comandant al Aviației Militare Române (1986-1990)
Laura Rus (n. 1987), fotbalistă română
Laurențiu Rus (n. 1985), fotbalist român
Maria Rus (n. 1983), atletă română
Remus Rus (n. 1942), istoric român
Simeon Rus (?-?), director de bancă român
Theodor Rus (?-?)
Vasile Rus-Batin (1934-2000), sculptor român

Vezi și
Rusu (nume)

Nume de familie românești